Felia steht für:
 Felia (Berg), Berg in Berg (Norwegen), Troms, Norwegen
 Felia (Bjugn), Berg in Bjugn, Sør-Trøndelag, Norwegen
 Felia (Dønna), Berg in Dønna, Nordland (Fylke), Norwegen
 Felia (Vorname)